Trois albums de Mireille Mathieu portent ce titre :
 Bonjour Mireille, album sorti en France en 1971 ;
 Bonjour Mireille, album sorti en Allemagne en 1972 ;
 Bonjour Mireille, compilation sortie en 2004.